Го́лдберг () — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Голдберг, Аарон (род. 1974) — джаз-пианист.
 
 
 Голдберг, Айвен (1934—2013) — американский психиатр и психофармаколог.
 Голдберг, Айзек (1887—1938) — американский литературовед и музыковед.
 Голдберг, Артур Джозеф (1908—1990) — американский политический деятель, министр занятости США.
 Голдберг, Бертранд (1913—1997) — американский архитектор.
 Голдберг, Билл (род. 1966) — американский реслер и актёр.
 Голдберг, Вупи (род. 1955) — американская актриса театра и кино, продюсер, сценарист, телеведущая.
 Голдберг, Гершель (более известен под псевдонимом Гарри Грэй; 1901—1980) — американский писатель.
 Голдберг, Денис (1933—2020) — общественный деятель ЮАР.
 Голдберг, Джеки — американская учительница и политический деятель.
 Голдберг, Джессика (род. 1975) — американский драматург, сценарист, кинопродюсер.
 Голдберг, Джона (род. 1969) — американский публицист и колумнист.
 Голдберг, Иддо (род. 1975) — британский актёр.
 Голдберг, Лео (1913−1987) — американский астроном.
 Голдберг, Майкл (1924—2007) — американский художник, работавший в стиле абстрактного экспрессионизма.
 Харпаз, Нета (при рождении Голдберг; 1893—1970) — сионистский активист, израильский общественный и политический деятель.
 Куяну-Голдберг, Пинелопи — греко-американский экономист, профессор Йельского университета, шеф-экономист Всемирного банка.
 Голдберг, Руб (1883—1970) — американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер и изобретатель.
 Голдберг, Станислав (род. 1992) — эстонский футболист.
 Голдберг, Стью — пианист, исполнитель на синтезаторе, композитор.
 Голдберг, Сьюзен — американская журналистка.
 Голдберг, Филип — американский дипломат, специалист по межнациональным конфликтам.
 Голдберг, Эван (род. 1982) — канадский сценарист, кинопродюсер и режиссёр.
 Голдберг, Элиэзер (1931—2022) — израильский юрист.
 Голдберг, Элхонон (род. 1946) — нейропсихолог, известный благодаря работам по полушарной специализации и теории «новизна-рутина».

См. также 
 
 Голдберги